Flor del amor puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anemone palmata;
 el nombre común de la planta Clematis vitalba;
 el nombre común de la planta '''''Coronilla scorpioides.